Prinzenstraße 21 steht für:

* Prinzenstraße 21 in Göttingen, siehe Michaelishaus (Göttingen)
 Prinzenstraße 21 (Hannover), Villa in Hannover